Blaschka é um sobrenome da Boêmia e que pode referir-se a :
 Leopold Blaschka (1822, Böhmisch Aicha (Český Dub)  1895, [?])
 Rudolph Blaschka (1857, [?]  1939, [?])

Desambiguações de sobrenomes